KUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kushimoto-katsuura (Giappone)